Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Kobiet 2014 – piętnaste mistrzostwa Azji w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez ARFU mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Azji. Zostały rozegrane w formie dwóch turniejów, rozegranych pomiędzy 22 sierpnia a 19 października 2014 roku.

Mistrzem Azji zostawała drużyna, która po rozegraniu obu turniejów – w Hongkongu (22–23 sierpnia) i Pekinie (18–19 października) – zgromadziła najwięcej punktów, które były przyznawane za zajmowane w nich miejsca. W obu turniejach wzięło udział osiem reprezentacji, które rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym podzielone na dwie czterozespołowe grupy. Czołowa czwórka awansowała do półfinałów, a pozostałe zmierzyły się w walce o Plate.

W pierwszym turnieju Chinki w finale pokonały gospodynie, a w meczu o trzecie miejsce reprezentantki Kazachstanu uległy Japonkom. Te same cztery drużyny dotarły do półfinałów drugiego turnieju, jednak tym razem Chinki przegrały finał z Japonkami, trzecie miejsce zajął Hongkong po wygranej z Kazachstanem. W klasyfikacji generalnej triumfowały zatem Chiny przed Japonią i Hongkongiem. Najwięcej przyłożeń zdobyła reprezentantka Tajlandii, Nueangruthai Jaemit, zaś w klasyfikacji punktowej zwyciężyła Chinka, Xiao Ming Yu.

Pierwszy turniej (Hongkong)

Faza grupowa

Grupa W

Grupa X

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Drugi turniej (Pekin)

Faza grupowa

Grupa W

Grupa X

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w rugby 7 kobiet
2014 w rugby union
2014 w Azji
Rugby union w Hongkongu
Rugby union w Chinach
Sport w Pekinie